Dit is een lijst van planetoïden 101701-101800 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 101701 - || 1999 CU149 || 13 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101702 - || 1999 CV149 || 13 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101703 - || 1999 CA150 || 13 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101704 - || 1999 CK150 || 13 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101705 - || 1999 CK152 || 12 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101706 - || 1999 CB153 || 13 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101707 - || 1999 CY153 || 13 februari 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101708 - || 1999 CV155 || 12 februari 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101709 - || 1999 CF157 || 8 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101710 - || 1999 DQ || 16 februari 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 101711 - || 1999 DT1 || 18 februari 1999 || Haleakala || NEAT
|-
| 101712 - || 1999 DU2 || 20 februari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (101713) Marston || 1999 DG4 || 20 februari 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 101714 - || 1999 DQ4 || 17 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101715 - || 1999 DT4 || 17 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101716 - || 1999 DJ6 || 18 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101717 - || 1999 DR7 || 18 februari 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101718 - || 1999 EB || 6 maart 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 101719 - || 1999 EF || 10 maart 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 101720 - || 1999 EP1 || 6 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (101721) Emanuelfritsch || 1999 EF3 || 13 maart 1999 || Kleť || Kleť
|-
| (101722) Pursell || 1999 EX4 || 10 maart 1999 || Baton Rouge || W. R. Cooney Jr.
|-
| (101723) Finger || 1999 EY5 || 13 maart 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 101724 - || 1999 ED6 || 12 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101725 - || 1999 EG6 || 13 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101726 - || 1999 EJ6 || 14 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101727 - || 1999 ED7 || 15 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101728 - || 1999 EW7 || 12 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101729 - || 1999 EG9 || 15 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101730 - || 1999 EX9 || 14 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101731 - || 1999 EN10 || 14 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101732 - || 1999 EV11 || 15 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101733 - || 1999 ER12 || 15 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101734 - || 1999 FU1 || 16 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101735 - || 1999 FG2 || 16 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101736 - || 1999 FH3 || 17 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101737 - || 1999 FN3 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101738 - || 1999 FY4 || 17 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101739 - || 1999 FS6 || 19 maart 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 101740 - || 1999 FC7 || 20 maart 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 101741 - || 1999 FH7 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101742 - || 1999 FO7 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101743 - || 1999 FN8 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101744 - || 1999 FO8 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101745 - || 1999 FR8 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101746 - || 1999 FO10 || 22 maart 1999 || Needville || Needville
|-
| 101747 - || 1999 FL11 || 18 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101748 - || 1999 FL13 || 19 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101749 - || 1999 FW16 || 23 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101750 - || 1999 FA17 || 23 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101751 - || 1999 FQ17 || 23 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101752 - || 1999 FQ18 || 22 maart 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101753 - || 1999 FT19 || 24 maart 1999 || Monte Agliale || M. M. M. Santangelo
|-
| 101754 - || 1999 FL20 || 19 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101755 - || 1999 FN23 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101756 - || 1999 FQ24 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101757 - || 1999 FA25 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101758 - || 1999 FL29 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101759 - || 1999 FA30 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101760 - || 1999 FY36 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101761 - || 1999 FJ37 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101762 - || 1999 FO37 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101763 - || 1999 FJ48 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101764 - || 1999 FK49 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101765 - || 1999 FO49 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101766 - || 1999 FX49 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101767 - || 1999 FJ50 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101768 - || 1999 FS50 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101769 - || 1999 FF52 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101770 - || 1999 FL56 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101771 - || 1999 FB58 || 20 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101772 - || 1999 FY59 || 18 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101773 - || 1999 FO62 || 22 maart 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101774 - || 1999 FR62 || 22 maart 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101775 - || 1999 GT || 5 april 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101776 - || 1999 GF3 || 7 april 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (101777) Robhoskins || 1999 GF4 || 13 april 1999 || Baton Rouge || W. R. Cooney Jr., M. Howard
|-
| 101778 - || 1999 GZ6 || 15 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101779 - || 1999 GJ8 || 9 april 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101780 - || 1999 GP8 || 10 april 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (101781) Gojira || 1999 GU9 || 14 april 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 101782 - || 1999 GF10 || 11 april 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101783 - || 1999 GV13 || 14 april 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101784 - || 1999 GQ14 || 14 april 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101785 - || 1999 GE16 || 9 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101786 - || 1999 GY17 || 15 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101787 - || 1999 GD26 || 7 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101788 - || 1999 GN33 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101789 - || 1999 GE35 || 6 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101790 - || 1999 GR36 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101791 - || 1999 GV44 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101792 - || 1999 GC45 || 12 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101793 - || 1999 GN48 || 7 april 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101794 - || 1999 GK50 || 10 april 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101795 - || 1999 HX2 || 22 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101796 - || 1999 HN3 || 18 april 1999 || Catalina || CSS
|-
| 101797 - || 1999 HR3 || 18 april 1999 || Catalina || CSS
|-
| 101798 - || 1999 HL4 || 16 april 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101799 - || 1999 HE5 || 17 april 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101800 - || 1999 HU7 || 19 april 1999 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten